Fällbach heißen folgende geographische Objekte:

 Fällbach, Häusergruppe in der Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Fällbach, Unterlaufname des Hagleitenbachs, linker Zufluss des Kristeinbachs bei Oberlindach, Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis, Oberösterreich
 Fällbach (Schwarzwasser), linker Zufluss des Schwarzwassers nach Breitenbrunn/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Fallbach
 Fellbach